Хејден има више значења:
 Хејден (Индијана)
 Хејден (Алабама)
 Хејден (Аризона)
 Хејден (Ајдахо)
 Хејден (Колорадо)